Studentkåren vid Artisten (StuArt) var en av studentkårerna vid Göteborgs universitet. Kårens medlemmarna utgjordes av studenter vid Högskolan för scen och musik.  StuArt var medlem i Sveriges Förenade Studentkårer (SFS), Göteborgs universitets studentkårer (GUS) samt Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS).

Studentkåren bildades 2006 genom en sammanslagning av Studentkåren vid Musikhögskolan i Göteborg och Elevkåren för Teater, Opera och Musikal. Sammanslagningen var en följd av att musikhögskolan, teaterhögskolan och operahögskolan 2005 slogs samman till en gemensam institution. Studentkåren namngavs efter den byggnad, Artisten, där institutionen bedrev sin verksamhet.

2010 gick StuArt ihop med övriga studentkårer vid universitetets konstnärliga fakultet och bildade Konstkåren.

Artisten
Organisationer bildade 2006
Organisationer upplösta 2010